Пабло Санчес де Буитраго Сандовал-и-Бенавенте (, 1807—1882) — никарагуанский политик, Верховный директор страны.

Биография 
После того, как в 1838 году Никарагуа провозгласила независимость, выйдя из состава Федеративной республики Центральной Америки, была принята Конституция, в соответствии с которой главой исполнительной власти являлся Верховный директор страны (), избираемый на двухлетний период. Пабло Буитраго стал первым человеком, избранным на этот срок в соответствии с этой Конституцией. Выборы были проведены в 1841 году, и он находился во главе исполнительной власти до 1843 года.

После того, как в 1842 году к власти в Коста-Рике пришёл либерал Франсиско Морасан, правивший в Сальвадоре консерватор Хуан Хосе Гусман разорвал дипломатические отношения с Коста-Рикой, и договорился с консервативными правительствами Гондураса и Никарагуа об образовании Центральноамериканской Конфедерации, просуществовавшей всего несколько лет.

В 1849 году власти Сальвадора, Гондураса и Никарагуа предприняли ещё одну попытку объединения в Конфедерацию. Пабло Буитраго стал одним из секретарей этого надгосударственного образования, которое также продержалось всего несколько лет.

Примечания

Литература 
 Хьюберт Хоув Бэнкрофт, HISTORY OF CENTRAL AMERICA. VOL. III. 1801—1887, THE HISTORY COMPANY, PUBLISHERS SAN FRANCISCO, 1887

Президенты Никарагуа